L'article démographie de l'Irlande porte sur l'État indépendant d'Irlande et non sur le concept géographique d'île

Pour une vue d'ensemble à partir de la partition, voir également l'article démographie de l'Irlande du Nord

Évolution de la population

Avant 1960 

La population globale semble avoir oscillé entre  et  entre 1000 et 1500.

De 1960 à 2015 

L'Irlande a une population de  selon le recensement de 2016. La population était de  selon le recensement de 2011 et de  dont  selon le recensement de 2002.

Au , l'Irlande comptait , soit  de plus qu'un an auparavant ou 2,37 %. L'accroissement constaté depuis janvier 2005 était dû à un solde naturel positif de  et à un solde migratoire tout aussi positif de  nets. Avec un taux d'immigration net de 1,59 %, l'Irlande est devenue, de même que l'Espagne et Chypre, l'un des pays européens où l'immigration d'étrangers est la plus intense. À titre de comparaison, si l'immigration en France avait connu pareil taux en 2005, il y aurait eu plus de  nets cette année.

En 2005, le taux de fécondité des femmes du pays a été de  par femme en moyenne, soit le deuxième taux le plus élevé d'Europe après celui de l'Islande ( par femme) et juste avant celui de la France métropolitaine (1,92) qui obtenait la troisième place dans ce classement.

Projection démographique 

L'évolution probable de la taille et de la structure de la population fait l'objet d'une projection tenant compte des tendances actuelles de l'évolution de la population avec comme année de référence 2015 :

Migration

Émigration

Immigration

Évolution du flux d'immigrants 

Les données suivantes d'Eurostat ne concernent que les étrangers soumis à titre de séjour et ce pour la première fois. De plus, les étrangers bénéficiant de la libre circulation des personnes (Union européenne, Espace économique européen, Suisse) ne sont pas repris dans ce tableau.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Grande Famine en Irlande

Liens externes 
 Statistique de la CIA
 Statistique  de l’ONU